Paniagua hace referencia a varios artículos en la Wikipedia:

Lugares
Santa Cruz de Paniagua, Extremadura, España.

Personas

 Arturo Paniagua, periodista y presentador;
 Cecilio Paniagua, director de fotografía;
 Eduardo Paniagua, músico especializado en música medieval española;
 Mauricio Paniagua, actor argentino;
 Miguel Paniagua, futbolista paraguayo;
 Trinidad Paniagua, militar de la Revolución mexicana;
 Valentín Paniagua, presidente transitorio del Perú;
 Vicente Paniagua, exbaloncestista español;
 Luna Paniagua, actriz española;
 Nieves Paniagua,

Ficción
 Toto Paniagua, personaje humorístico encarnado por Ricardo Espalter.
 Toto Paniagua, el rey de la chatarra, película basada en dicho personaje.